Доро́хин — русская фамилия. Известные носители:
 
 
 Дорохин, Владислав Александрович (2000—2022) — российский военный, матрос ВМФ РФ. Герой Российской Федерации посмертно.
 Дорохин, Евгений Вячеславович (род. 1986) — российский гребец.
 
 Дорохин, Игорь Львович (род. 1962) — советский, казахстанско-немецкий хоккеист, тренер.
 Дорохин, Николай Иванович (1905—1953) — советский актёр.